Oddział I – komórki organizacyjne sztabu właściwe w sprawach organizacji Wojska Polskiego:
 Wydział I Organizacyjny Sztabu Generalnego X – XII 1918 → Oddział I Organizacyjny SG
 Oddział I Organizacyjny Sztabu Generalnego XII 1918 – III 1919 → Sekcja Organizacyjna Oddziału I Operacyjnego Naczelnego Dowództwa
 Sekcja Organizacyjna Oddziału I Operacyjnego Naczelnego Dowództwa WP (Sztabu Generalnego) III – V 1919 → Oddział I Naczelnego Dowództwa zob. Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego (1919)
 Oddział I Organizacyjny Naczelnego Dowództwa V 1919 – XI 1920 → Oddział I Organizacyjny Ekspozytury Ministerstwa Spraw Wojskowych
 Oddział I Organizacyjny Ekspozytury dla Spraw Demobilizacji Ministerstwa Spraw Wojskowych XI 1920 – III 1921 → Oddział I Organizacyjny Naczelnego Dowództwa
 Oddział I Organizacyjny Naczelnego Dowództwa 1 IV – 12 V 1921 → Oddział I Organizacyjny Sztabu Generalnego
 Oddział I Organizacyjno-Mobilizacyjny Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych 1 III 1920 – 12 V 1921 → Oddział I Organizacyjny Sztabu Generalnego
 Oddział I Organizacyjny Sztabu Generalnego 12 V – 10 VIII 1921 → Oddział I Organizacyjno-Mobilizacyjny Sztabu Generalnego
 Oddział I Organizacyjno-Mobilizacyjny Sztabu Generalnego 12 V 1921 – 22 XII 1928 → Oddział I Sztabu Głównego
 Oddział I Sztabu Głównego 22 XII 1928 – 30 VIII 1939 → Oddział I Sztabu Naczelnego Wodza
 Oddział I Sztabu Naczelnego Wodza 1939 zob. Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego (1939)
 Oddział I Sztabu Naczelnego Wodza 1939 – 1945 → Oddział I Sztabu Głównego
 Oddział I Sztabu Komendy Głównej Armii Krajowej (SZP, ZWZ) 1939-1945
 Oddział I Sztabu Głównego (od 10 XI 1945)